Aldeia Velha ou Quartéis é um povoado do município de Silva Jardim, estado do Rio de Janeiro. Localizado às margens do Rio Aldeia Velha, próximo a região serrana e na divisa com Casimiro de Abreu. Essa região foi habitada antigamente pelos índios Guarulhos. Liga-se à sede municipal pela BR-101.

Povoados do Rio de Janeiro
Geografia de Silva Jardim